rand (grens) - de grens van een vlak
boord (schip) - de bovenzijde van de wand van een schip
bakboord en stuurboord - de linker en rechter zijde van een schip
Boord (buurtschap) - een buurtschap in Nederland
boord (kleding) - allerlei randen van kledingstukken

Gelijkluidend:
boort - diamantpoeder, gebruikt voor (diamant)slijpen en polijsten